Drumm ist der Familienname folgender Personen:

 August Drumm (1862–1904), deutscher Bildhauer
 Diego Drumm (* 1968), deutscher Amateurboxer
 Eduard Drumm (1862–1924), Mitglied der zweiten Kammer des Landtags des Reichslandes Elsaß-Lothringen
 Ernst Drumm (1872–1945), deutscher Manager
 Georg Drumm (1874–1959), US-amerikanischer Musiker
 Hans Jürgen Drumm (1937–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Herbert Drumm (* 1949), deutscher Physiker und Politiker (CDU, Freie Wähler)
 Hermann Drumm (1909–1937), deutscher Sozialdemokrat und Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg
 James J. Drumm (1897–1974), irischer Chemiker
 Kevin Drumm (* 1970), US-amerikanischer Musiker
 Rudolf Drumm (1899–1956), deutscher Ingenieur und Heimatforscher 
 Thomas William Drumm (1871–1933), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Vivien Weiß-Drumm (* 1992), deutsche Volleyballspielerin

Drumm war außerdem der Ehename von:
 Martha Strasser (1910–2002), deutsche Widerstandskämpferin

Siehe auch:
 Drum
 Trumm